Sue může být:

 Sue (Tyrannosaurus) – rozměrný kosterní pozůstatek z velkého dinosaura

příjmení osob
 Eugène Sue (1804–1857) – francouzský novinář a spisovatel
 Selah Sue (* 1989) – belgická zpěvačka
 Šen Süe (Shēn Xuě, * 1978) – čínská krasobruslařka

rodné jméno
 Sue Gardnerová (* 1967) – kanadská novinářka a manažerka
 Sue Hendrickson (* 1949) – americká paleontoložka
 Sue Townsendová (1945–2014) – anglická spisovatelka

jiný význam
 Blackfoot Sue – britská hudební skupina
 Mary Sue – označení fiktivních postav